Danie Visser e Laurie Warder hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd 6-4, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Kelly Jones /  Rick Leach (secondo turno)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (secondo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (terzo turno)
 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (terzo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (semifinali)

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Danie Visser /  Laurie Warder (Campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (terzo turno)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (terzo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (secondo turno)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1993